Horki  (ukr. Гі́рки) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 775 mieszkańców

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski